Muk může být:

 Jeřáb muk – strom nebo keř
 Muk (pokémon) – pokémon, postavička z japonských videoher, anime seriálu, sběratelské karetní hry a z komiksu (Manga)
 frazém ani muk – ve smyslu „potichu“ či „buďte zticha“

Příjmení

Jan Muk (1935–1994),  český stavební inženýr, památkář a historik umění 
Petr Muk (1965–2010), český zpěvák

Související články 
 MÚK – mimoúrovňová křižovatka